FV peut faire référence à :
 Fibrillation ventriculaire ;
 Fréquences vocales, un type de numérotation utilisé en téléphonie (appelé Tone en anglais). FV s'oppose à la numérotation décimale (DC), aussi appelée numérotation par impulsion ;
 Pulkovo Aviation, selon la liste des codes OACI des compagnies aériennes ;
 Zimbabwe, selon la liste des préfixes des codes OACI des aéroports.